Il doppio  dell'Open Sud de France 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo ma Mahut ha deciso di non partecipare quindi Roger-Vasselin partecipa con Benoît Paire ma hanno perso al primo turno contro Johan Brunström e Raven Klaasen.

Nella finale la coppia francese Gicquel / Llodra ha avuto la meglio su Brunström e Klaasen per 6-3, 3-6, [11-9].

Teste di serie

  Colin Fleming /  Jonathan Marray (semifinale)
  Eric Butorac /  Paul Hanley  (quarti di finale)

  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (quarti di finale)
  Jamie Delgado /  Ken Skupski (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Open Sud de France 2013
ATP World Tour 2013